BiH:
 Jelah (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Jelah (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj